Unterschönau steht für: 
 Unterschönau (Arberg), einen Ortsteil der Gemeinde Arberg im Landkreis Ansbach in Bayern
 Unterschönau (Irschenberg), einen Ortsteil der Gemeinde Irschenberg im Landkreis Miesbach in Bayern
 Unterschönau (Schönau am Königssee), einen Ortsteil der Gemeinde Schönau am Königssee im Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern
 Unterschönau (Steinbach-Hallenberg), einen Ortsteil der Stadt Steinbach-Hallenberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen